WCC:

 Кубок конструкторов (World Constructors' Championship)
 West Coast Customs
 Всемирный совет церквей (World Council of Churches)
 Всемирный фелинологический конгресс (World Cat Congress)